

Localidades

Mendota (Califórnia)
Mendota (Illinois)
Mendota (Minnesota)
Ou ainda:
Mendota Heights
Ponte Mendota

Desambiguações de topônimos